Tidiane Dia (Dakar, 12 de abril, 1985) é um futebolista da Senegal.

Futebolistas do Senegal
Futebolistas do Valenciennes Football Club
Futebolistas do Pau Football Club